Andrea Dotti, saint catholique italien (1256-1315)
 Andrea Dotti (1938-2007), psychiatre italien, deuxième mari d'Audrey Hepburn.